Fernando Platas – tuffatore messicano
 Josep María Abarca Platas – pallanuotista spagnolo
 Gabriela Platas – attrice televisiva messicana
 Luis Javier Garrido Platas – scrittore messican0